Хана Мэй Ли (; ) — американская актриса кино и телевидения, менее известна как актриса озвучивания, певица, визажист, стендап-комик, модель и  (выпускает собственную линейку одежды и украшений под названием Hanamahn).

Биография 
Хана Мэй Ли родилась 28 сентября 1988 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Этнически является кореянкой. Её родители родом из Сеула: отец служил там капитаном полиции, а мать владела модным бутиком. Окончила старшую школу «Гранада Хиллз Чартер», в 16 лет поступила в . Её услугами как дизайнера моды пользовались такие бренды как Juicy Couture,  и Polo Ralph Lauren. К 15 годам будущая актриса стала полупрофессиональным визажистом. С 16 лет Ли начала карьеру модели: снималась для реклам Honda, Jeep, Apple, Nokia, American Express, Hewlett-Packard,  и другие. Её фото появлялись в журналах Time, Elle, Teen Vogue, Vogue Korea и других.

С 2006 года Ли начала сниматься в кино, с 2011 года — в телесериалах. По состоянию на 2021 год актриса появилась примерно в сорока́ кино- и телефильмах, веб- и телесериалах.

В 2007 году дважды попробовала себя как визажиста в малоизвестных кинофильмах «Бета» и «Говяжий дворец». С 2009 года выступает в жанре стендап.

Награды и номинации 
Победы
 2013 — MTV Movie & TV Awards в категории «Лучшая музыкальная сцена» за исполнение песен в фильме «Идеальный голос».

Номинации
  — Teen Choice Awards в категориях «Choice Movie Scene Stealer» и «Choice Hissy Fit» за исполнение песен в фильме «Идеальный голос».

Избранная фильмография

Широкий экран 
 2012 — Идеальный голос / Pitch Perfect — Лилли Онакурамара
 2015 — Идеальный голос 2 / Pitch Perfect 2 — Лилли Онакурамара
 2015 — Джем и голограммы / Jem and the Holograms — Рокси
 2016 —  / Unleashed — Найна
 2017 — Няня / The Babysitter — Соня
 2017 — Любовь сбивает с рифмы / Love Beats Rhymes — Джули
 2017 — Идеальный голос 3 / Pitch Perfect 3 — Лилли Онакурамара
 2020 — Няня. Королева проклятых / The Babysitter: Killer Queen — Соня
 2021 —  / Habit — Джуэл
 2021 — ? / Abruptio — Челси (озвучивание)

Телевидение 
 2011 — Майк и Молли / Mike & Molly — Су Джин (в эпизоде Samuel Gets Fired)
 2011 — Трудоголики / Workaholics — Ханна (в эпизоде Karl's Wedding)
 2014 — Супер весёлый вечер / Super Fun Night — Фрэнки (в 3 эпизодах)
 2014 — Блудливая Калифорния / Californication — Ми Сук Кок (в эпизоде Dinner with Friends)
 2014 —  / Marry Me — Фантазия Янг (в эпизоде Annicurser-Me)
 2016 — Всё к лучшему / Better Things — Триеста (в эпизоде Scary Fun)
 2016 — Завтра не наступит / No Tomorrow — Марло Миямото (в 2 эпизодах)
 2016, 2019 —  / Those Who Can't — Джули (в 6 эпизодах)
 2017 —  / Patriot — Нуми (в 7 эпизодах)
 2018 —  / Alone Together — Гиги (в эпизоде Mom)
 2019 —  / Perpetual Grace, LTD — Скотти Шолс (в 5 эпизодах)

Веб 
 2019 —  / Ryan Hansen Solves Crimes on Television — Кэрол (в эпизоде The Office Party)

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США